Avenida Pío XII puede referirse a:

 La avenida con ese nombre en Valencia (España).
 La avenida con ese nombre en Pamplona (España).
 La avenida con ese nombre en Huimilpan Querétaro (México).